

Nom de famille 

 A. R. Gurney (1930-2017) dramaturge et écrivain américain
 Dan Gurney (1931-2018), pilote automobile américain
  (1847-1888), psychologue et parapsychologue britannique
 Emelia Russell Gurney (1823-1896), mécène britannique
 Edward Gurney (1914-1996), homme politique américain
 Hilda Gurney (1943-), cavalière américaine
Hudson Gurney (1775-1864), antiquaire et politicien britannique
 Ivor Gurney (1890-1937), poète et compositeur britannique
 James Gurney (1956-), auteur et illustrateur américain
 John Henry Gurney (1819-1890), banquier et ornithologue amateur britannique
 Louisa Gurney (1873-1966), directrice d'école
 Margaret Gurney (1908-2002), mathématicienne, statisticienne et programmeuse informatique américaine
 Mary Gurney (1836-1917), pédagogue britannique
 Melissa Gurney (1969-), joueuse de tennis américaine
 Ronald Wilfred Gurney (1899-1953), physicien britannique
 Samuel Gurney Cresswell (1827-1867), navigateur, illustrateur et explorateur britannique
 Scott Gurney (1972-), mannequin, acteur et producteur de télévision américain.

Toponyme 

 Farrington Gurney, village anglais du Somerset
 Gurney, ville fantôme en Illinois
 Gurney Airport, l'aéroport de Alotau en Papouasie-Nouvelle-Guinée (code AITA : GUR),

Autres 
 Le flap Gurney, un dispositif aérodynamique qui permet d'améliorer les performances des plans horizontaux et/ou verticaux (ailes, ailerons, dérives, etc.) utilisés dans l'aviation ou dans le sport automobile.
 Assassinat d'Henry Gurney, Haut-Commissaire britannique en Malaisie, tué par des membres du Parti communiste malais le 7 octobre 1951.

Patronyme anglais